Đuro V. može značiti:

 Đuro V., kralj Ujedinjenog Kraljevstva
 Đuro V. Gruzijski